Ватии () — ветвь древнеримского плебейского рода Сервилиев. На латыни vatius, vatia значит «кривоногий, косолапый». Среди наиболее известных носителей данного когномена можно выделить следующих личностей:

 Гай Сервилий Ватия (ум. после 115 до н. э.), монетарий и претор во второй половине II века до н. э. Первый представитель Сервилиев, удостоившийся этого прозвания;
 Гай Сервилий (возможно, носил когномен «Ватия»; ум. после 102 до н. э.) — претор 102 года до н. э. (коллега по должности Марка Антония), предполагаемый старший сын предыдущего;
 Публий Сервилий Ватия Исаврик (ок. 134—44 до н. э.), консул в 79 и цензор в 55 годах до н. э., младший сын монетария и предполагаемый брат предыдущего;
 (Гай или Публий) Сервилий Ватия (ум. 68 до н. э.), консул-суффект в 68 году до н. э., предполагаемый сын претора 102 года до н. э.;
 Публий Сервилий Ватия Исаврик (ок. 94 — после 41 до н. э.),двукратный консул Республики (в 48 и 41 гг. до н. э.), сын цензора 55 года до н. э.

Кроме того, в современной историографии существует мнение, что владелец тренировочной гладиаторской школы в Капуе, Лентул Батиат (ум. после 56 до н. э.), также мог носить прозвище «Ватия», а следовательно, и принадлежать к Сервилиям.

Примечания 

Сервилии